Гефьён может означать:
 Гефьён — название астероида.
 Гефьён —  в скандинавской мифологии: богиня плодородия.